Mangkoenegara III was de zelfregeerder van Mangkoenegara, een vorstenland op Java. De prins regeerde als vazal van de soesoehoenan van Soerakarta en de Nederlanders.
Mangkoenegara III regeerde van 1835 tot 1853.

Literatuur 
 Dr. H.J. De Graaf, Geschiedenis van Indonesië, N.V. Uitgeverij w. van Hoeve, 's Gravenhage Bandung 1949.

Zie ook 
 De Lijst van Midden- en Oost-Javaanse heersers

Vorst van Mangkoenegaran
Persoon in de 19e eeuw